Эрнест Уильям Кристмас (; ) — австралийский художник вулканической школы, известен своими картинами о Гавайях. Большинство его работ было создано вне Австралии (Европа, Южная Америка и Гавайи).

Биография 
Родился около города Аделаида, Южная Австралия в 1863 в семье британских иммигрантов. Его отец Джон занимался разными профессиями и был мэром Кадины. Первые уроки рисования получил в Аделаиде и Сиднее. Предположительно, что на реалистичные работы Генри Джеймса Джонстоуна оказали сильное влияние на творчество Кристмаса. С 1894 по 1900 год жил в Калгурли, в котором, согласно культурологу Тиму Бонихэйди, Кристмас был незначительным художником, который рисовал «аборигенов и мертвые деревья».
В это время он впервые посещает Новую Зеландию. С 1900 по 1902 год жил в Европе, где был назначен представителем правительства. Там он отбирал работы для включения в Австралийскую федеральную международную выставку, которая состоялась в Королевском выставочном центре. В итоге он отправил около 270 картин в Австралию. По его возвращению его собственные работы были описаны как «значительно улучшенные».

Примерно с 1905 по 1907 год проживал в Новой Зеландии, работал в отделе туризма и занимался живописью в нескольких местах. Картины художника выставлены в Новой Зеландии Академии художеств. Был избран членом Королевского общества, проводились экспозиции его картин в 1909 и 1910 годах в Королевской академии, Королевском институте живописцев маслом и Королевском институте изящных искусств Глазго.

В дальнейшем стал чаще путешествовать. С 1911 по 1913 год посетил Аргентину и Чили, Анды. Многие из произведений, которые он создал там, были включены в издание «Argentina Past» и «Present» Уильяма Генри Кебеля, выпущенные в 1914 году. В 1915 г. в Сан-Франциско его картины выставлялись в числе работ Общества калифорнийских художников. В 1916 году, возвращаясь в Австралию, остановился на Гавайях и решил остаться. Прибыв туда с ухудшившимся здоровьем, умер спустя два года от сердечной недостаточности.

Избранные работы

Примечания

Литература 
 The Encyclopedia of Australian Art, Volume One A-K, by Alan and Susan McCulloch, Hutchinson of Australia, 1984 
 Dictionary of British Artists Working 1900—1950 by Grant M. Waters, Eastbourne Fine Art Publications, 1975 
 The Dictionary of British Artists 1880—1940 by J. Johnson & A. Greutzner, Antique Collectors' Club, 1976)
 Severson, Don R., Finding Paradise, Island Art in Private Collections, University of Hawaii Press, 2002, pgs. 114—115.

Ссылки 
 The life and work of Ernest William Christmas, official website
 Biography @ Design and Art Australia Online
 Works by Christmas @ the Australian Art Sales Digest
 More works by Christmas @ ArtNet
 Paintings from Argentina and Chile @ Meisterdrücke

Родившиеся в 1863 году
Умершие в 1918 году
Извержения вулканов в искусстве и культуре
Культура Гавайев